Оберліга ():
Оберліга  — п'ятий за силою футбольний дивізіон Німеччини
Оберліга  — назва чемпіонату НДР з футболу.
Оберліга — третій за силою хокейний дивізіон Німеччини.